Maskow ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Maskow, ehemals im Landkreis Köslin, Ort in der Gmina Sianów; siehe: Maszkowo (Sianów)
 Maskow, ehemals im Landkreis Naugard, Ort in der Gmina Nowogard; siehe: Maszkowo (Nowogard)